Сергей Прокопьев:
 Прокопьев, Сергей Валерьевич (род. 1975) — российский космонавт-испытатель.
 Прокопьев, Сергей Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.